Telco steht für:
 Telekommunikationsanbieter
 Telco Services GmbH; ein Unternehmen, das von Drillisch übernommen wurde
 Telco Electronics A/S; Hersteller von Lichtschranken und Lichtgittern aus Dänemark

Siehe auch
 Telko